Peter Shaw peut désigner :
 Peter Shaw (1694-1763), médecin anglais ;
 Peter Shaw (1918-2003), acteur et producteur britannique.